Harry Morris peut désigner :

 Harry Morris (1897-1985), joueur de football anglais (Swindon Town) ;
 Harry Morris (1866-1931), joueur de football anglais et homme d'affaires (Small Heath / Birmingham City) ;
 Harry Morris (1893-1954), homme politique du parti travailliste britannique, député, 1945-1950 ;
 Harry Morris (1896-1974), plongeur et lutteur australien.

Voir aussi